Jels (plaats), plaats in Denemarken
 Jels (parochie), parochie in Denemarken